Бозок () — средневековое городище в Акмолинской области Казахстана. Обнаружено в 1998 году, археологом К.А. Акишевым на восточном берегу озера Бузыкты (), западнее города Астана. Памятник истории и культуры Казахстана республиканского значения.

Географическое положение 
Городище Бозок расположено в 5 км. западнее г. Астана, среди болот левой  пойменной долины р.Ишим. Руины городища занимают останец восточного берега озера Бузыкты площадью 40 гектар. Раскопки памятника начаты в 1998 г. в рамках Ишимской стационарной археологической экспедиции под руководством К.А.Акишева и ведутся по сей день. В результате раскопок установлено, что городище Бозок было основано в VII-IX вв. и функционировало до XV-XVI вв. Однако обитаемым оно было до X-XIII вв. Позже руины городища стали местом погребения. Здесь были построены мавзолеи из жженного и сырцового кирпича, совершены погребения по мусульманскому обряду и грунтовые захоронения с  вещами. Памятник состоит их хронологически разновременных групп, среди которых 3 квартала, окруженных валом и рвом, стационарные жилища, культово-мемориальный комплекс и система ирригаций. Долгое время, наличие тонкого культурного слоя и малочисленность поселенческих находок не позволяла определить этнокультурную принадлежность памятника. По итогам первых лет экспедиций К.Акишев датировал Бозок временем Кыпчакского ханства – X-XII вв. Дальнейшие археологические исследования – открытие тюркского жилища, жилищ-землянок, исследование архитектуры вала и рва позволили ученому сделать вывод о более ранней истории памятника. Так, по мнению ученого, первыми эту территорию освоили древние тюрки в VII-VIII вв. В нижнем горизонте северного квартала расчищено жилище округло-овальной формы, относящееся к периоду раннего средневековья. Планиграфический облик и военно-оборонительные конструкции градообразующей части относятся к периоду огузо-кыпчакской конфедерации народностей. В южной части комплекса обнаружены мавзолеи эпохи Золотой орды, встречаются монгольские захоронения. В эпоху позднего средневековья (XV-XVII вв.) здесь располагается мусульманский некрополь.

История 
Городище Бозок впервые стал известен после публикации путевых заметок офицера царской армии, краеведа, геолога и ботаника И.П. Шангина, совершившего путешествие из Сибири в Среднюю Азию в 1816 г. В 1929-1930 гг. известный краевед Леонид Семенов провел первые рекогносцировочные раскопки на памятнике.

Примечания

Ссылки
https://bozok.kz - Официальный сайт и цифровая галерея городища Бозок
Городища Казахстана